Saarikko är ett efternamn, som burits av bland andra:
Niilo Saarikko (1898–1979), finländsk sångare
Annika Saarikko (född 1983), finländsk politiker